Stephen Segrave peut se référer à plusieurs seigneurs anglais entre les  et  siècles :
 Stephen Segrave (v. 1171-1241), justiciar ;
 Stephen Segrave (ap. 1270-1325),  baron Segrave.